

Geografia

Austria 
 Breitenbrunn am Neusiedler See – comune nel distretto di Eisenstadt-Umgebung (Burgenland)

Germania

Comuni 
 Breitenbrunn – comune nel distretto dell'Alto Palatinato (Baviera)
 Breitenbrunn – comune nel distretto della Svevia (Baviera)
 Breitenbrunn – comune nel circondario dei Monti Metalliferi (Sassonia)

Ex comuni e frazioni 
 Breitenbrunn – ex comune ora frazione di Lützelbach, comune nel distretto di Darmstadt (Assia)
 Breitenbrunn – ex comune ora frazione di Offenhausen, comune nel distretto della Media Franconia (Baviera)
 Breitenbrunn – ex comune ora frazione di Wunsiedel, città nel distretto dell'Alta Franconia (Baviera)

Slovacchia 
 Breitenbrunn – antico nome tedesco di Sološnica, comune nel distretto di Malacky (Bratislava)